Гаплогруппа U3b2 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 

 U3b2
 U3b2a
 U3b2b
 U3b2c
 U3b2d
 U3b2e
 U3b2f
 U3b2g
 U3b2h
 U3b2i
 U3b2j
  U3b2k

Палеогенетика

Бронзовый век 
Эбла
 ETM014 | TM.95.V.491 __ Телль-Мардих __ Идлиб (мухафаза), Сирия __ 2000–1800 BCE __ Ж __ U3b2a1.

Лчашен-Мецаморская культура
 arm11 | Arm_Sotk1_sk2 __ Sotk 1 (Skeleton 2) __ Сотк, Гехаркуникская область, Армения __ 1300–1100 BC (3200 BP) __ U3b > U3b2c*.

Древняя Эстония
 X18 | AI 4939: luustik 3 __ Kangru 8 at Väo, outside cist? __ Вяо, Ласнамяэ, Таллин, Харьюмаа, Эстония __ 1200–600 BC __ М __ U3b2a.

Античность 
Абусир (Древний Египет) — Каир (мухафаза), Египет.
 JK2131 | 1566 __ cal 749-517 BC __ U3b > U3b2k*
 JK2879 | 1549 __ cal 45 BC – 4 AD __ U3b > U3b2k1

Средние века 
Нубия
 I19148 | R195 __ Kulubnarti (R cemetery) __ Северная провинция (Судан) __ 650–1000 CE __ Ж __ U3b > U3b2i1a.

Викинги (даны)
 VK445 | Denmark_Gl Lejre-A1896 __ Gammel Lejre __ Лайре (коммуна), Зеландия (регион), Дания __ 800–1100 CE __ М __ I1a2a2 (I-Z2041) # U3b > U3b2i1*.

Дания
 LD20mt | A2731 x2914 __ Klosterkirken (HOM 1272) __ Хорсенс (коммуна), Центральная Ютландия, Дания __ 1700 AD __ U3b2a1 > U3b2a1e1.

Примечания

Публикации 
2017
 
 
2019
 
 
2020
 
 
2021

Ссылки 
 
 U3b2 — Haplogroup
 Ancient DNA: U3b2

Гаплогруппа U3 (мтДНК)